Żwirynie – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany.
 Żwirynie – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany.
 Żwirynie – dawny zaścianekna Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.